Muziek
 ABBA, Zweedse popgroep
ABBA (album), hun derde muziekalbum
ABBA: The Movie, film over de groep
ABBA The Museum, Zweeds museum gewijd aan de groep

Personen
Abba (graaf), een Friese graaf uit de 8e eeuw
Christopher Shaman Abba, Nigeriaans bisschop

Sport
ABBA-methode, een volgorde voor het nemen van een reeks strafschoppen/strafworpen

Overig
Aramese vorm van ab, dat vader betekent, in titulatuur, eigennaam en sinds Christus aanspreekvorm tot God